Березуйка:

 Березуйка — река в России, протекает в Тверской области по территории Зубцовского района
 Березуйка — река в России, протекает в Орловской области, Тульской области, Калужской области